Paulik ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Paulik (* 1965), österreichischer Chemiker und Hochschullehrer
 Franjo Paulik (geb. 1921), kroatischer Opernsänger (Tenor)
 Johan Paulik (geb. 1975), slowakischer Pornodarsteller
 Rudolf Paulik (1863–1925), österreichischer Politiker (DnP), Abgeordneter zum Nationalrat

Siehe auch:
 Paulick
 Paulig
 Pawlik
 Pavlik